Александр Шамов: Шамов, Александр Георгиевич (1951—2020) — российский учёный.
 Шамов, Александр Сергеевич (1858—1905) — российский военно-морской офицер.